Praeaulacidae — семейство вымерших перепончатокрылых насекомых из надсемейства Evanioidea (Hymenoptera). Включают в состав Evanioidea в качестве анцестральной группы. Обнаружены в юрских и меловых отложениях (Австралия, Казахстан, Китай, Монголия, Мьянма, Россия, Франция, 165—90 млн лет назад).

Описание 
Мелкие и среднего размера перепончатокрылые наездники: длина тела  от 3 до 10 мм. Жилкование крыльев полное с развитыми ячейками 2-3 r-m и 2 m-cu. В переднем крыле жилка RS в передней части длинная. Нижнечелюстных щупики 6-члениковые, в нижнегубных щупиках не менее 3 сегментов (у сохранившихся форм). Усики содержат множество члеников (14—27). Верхняя губа крупная, заострённая. Пронотум поперечный. Швы среднеспинки развиты (парапсидальный, срединный и другие). Место причленения брюшка расположено высоко или в середине промежуточного сегмента. Яйцеклад хорошо развит. Предположительно паразитировали на насекомых-ксилофагах.

Классификация 
Семейство было впервые выделено в 1972 году советским и российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (ПИН РАН, Москва). В 1980 году в состав включили, описанное в 1975 году семейство Anomopterellidae в статусе подсемейства Anomopterellinae; но в 2013 году вернули на уровень отдельного семейства. В настоящее время Anomopterellidae рассматриваются в качестве вымершей анцестральной ветви всей группы эваноидных наездников Evanioidea и как сестринская группа к кладе (Aulacidae + (Evaniidae + Gasteruptiidae)).

 Подсемейство Anomopterellinae Rasnitsyn, 1975
 Anomopterella
 Choristopterella Li et al., 2013
 Synaphopterella Li et al., 2013
 Подсемейство Cretocleistogastrinae Rasnitsyn, 1990
 Cretocleistogaster Rasnitsyn, 1975 (Cretocleistogaster hyperura — Cretocleistogaster undurgensis — Cretocleistogaster vitimica)
 Miniwestratia Rasnitsyn, 1990 (Miniwestratia minima)
 Nanowestratia Rasnitsyn, 1990 (Nanowestratia parvula)
 Sinowestratia Zhang & Zheng, 2000 (Sinowestratia communicata)
 Westratia Jell & Duncan, 1986 (Westratia caudata — Westratia curtipes — Westratia femorata — Westratia gobiensis — Westratia nana — Westratia pachygaster — Westratia pentadecamera — Westratia striata)
 Подсемейство Nevaniinae Zhang & Rasnitsyn, 2007
 Nevania Zhang & Rasnitsyn, 2007
 Подсемейство Praeaulacinae Rasnitsyn, 1972
 Archaulacus (Archaulacus probus)
 Aulacogastrinus Rasnitsyn, 1983 (Aulacogastrinus ater — Aulacogastrinus hebeiensis — Aulacogastrinus insculptus — Aulacogastrinus longaciculatus)
 Eosaulacus Zhang & Rasnitsyn, 2008 (Eosaulacus giganteus — Eosaulacus granulatus)
 Evanigaster Rasnitsyn, 1972 (Evanigaster petiolatus)
 Evaniops Rasnitsyn, 1972 (Evaniops rostratus)
 Gulgonga (Gulgonga beattiei)
 Habraulacus Li et al., 2015 (Habraulacus zhaoi)
 Praeaulacinus Rasnitsyn, 1972 (Praeaulacinus crassipes — Praeaulacinus minor — Praeaulacinus parvus)
 Praeaulacites Rasnitsyn, 1972 (Praeaulacites medius — Praeaulacites minimus — Praeaulacites nigripes — Praeaulacites pachygaster — Praeaulacites subniger)
 Praeaulacon Rasnitsyn, 1972 (Praeaulacon caudatus — Praeaulacon coniventer — Praeaulacon elegantulus — Praeaulacon elongatus — Praeaulacon ningchengensis — Praeaulacon tenuis)
 Praeaulacops Rasnitsyn, 1972 (Praeaulacops lucidus)
 Praeaulacus Rasnitsyn, 1972
 Sinaulacogastrinus Zhang & Rasnitsyn, 2008 (Sinaulacogastrinus eucallus — Sinaulacogastrinus solidus)
 incertae sedis
 Albiogonalys (Albiogonalys elongatus Nel et al., 2003)

Примечания

Литература 
 Rasnitsyn A. P. (1988). An outline of evolution of the hymenopterous insects (order Vespida). Oriental Insects 22: 115—145.
 
 
 

 
†
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным